Princ Felix Bourbonsko-Parmský (28. října 1893, Schwarzau – 8. dubna 1970, zámek Fischbach) byl parmským a lucemburským princem.

Narodil se z druhého manželství posledního parmského vévody Roberta I. s portugalskou princeznou Marií Antonií z Braganzy. Byl bratrem poslední císařovny rakouské a královny uherské a české Zity.

Felix se 6. listopadu 1919 v lucemburské katedrále oženil s lucemburskou velkovévodkyní Šarlotou.
V letech 1922 až 1969 působil jako prezident lucemburské společnosti Červeného kříže.

Potomci 
 1. Jan (5. 1. 1921 Colmar-Berg – 23. 4. 2019 Lucemburk), lucemburský velkovévoda v letech 1964–2000
 ⚭ 1953 Josefína Šarlota Belgická (11. 10. 1927 Brusel – 10. 1. 2005 Fischbach)
 2. Alžběta (22. 12. 1922 Colmar-Berg – 22. 11. 2011 Fischbach)
 ⚭ 1956 (13. 9. 1927 Artstetten – 16. 8. 1977 Riedmark), vévoda z Hohenbergu
 3. Marie Adéla (21. 5. 1924 Colmar-Berg – 28. 2. 2007 Fischbach)
 ⚭ 1958 Karel Josef Henckel z Donnersmarcku (7. 11. 1928 Ramułtowice – 16. 4. 2008 Sliema)
 4. Marie–Gabriela (2. 8. 1925 Colmar-Berg - 10. 2. 2023)
 ⚭ 1951 Knud Holstein-Ledreborg (2. 10. 1919 Ledreborg – 25. 6. 2001)
 5. Karel (7. 8. 1927 Colmar-Berg – 26. 7. 1977 Pistoia)
 ⚭ 1967 Joan Dillon (* 31. 1. 1935 New York)
 6. Alix (24. 8. 1929 Colmar-Berg – 11. 2. 2019 Belœil)
 ⚭ 1950 Antonín, 13. kníže z Ligne (8. 3. 1925 Brusel – 21. 8. 2005 Belœil)

Vyznamenání 
  velkokříž Řádu avizských rytířů – Portugalsko, 24. února 1950
  rytíř Řádu Serafínů – Švédsko, 18. července 1951
  rytíř Řádu Mahá Čakrí – Thajsko, 17. října 1960
  velkokříž Řádu Leopoldova – Belgie
  rytíř Nasavského domácího řádu zlatého lva – Lucembursko
  velkokříž Řádu nizozemského lva – Nizozemsko
  rytíř Nejvyššího řádu Kristova – Vatikán

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Lucemburští princové
Parmští princové
Bourbon-Parma
Nositelé Řádu Serafínů
Nositelé Nejvyššího řádu Kristova
Rytíři velkokříže Řádu avizských rytířů
Nositelé Řádu Mahá Čakrí
Nositelé velkokříže Řádu Leopolda (Belgie)
Nositelé velkokříže Řádu nizozemského lva
Nositelé Nassavského domácího řádu zlatého lva
Narození v roce 1893
Narození 28. října
Narození v Dolních Rakousích
Úmrtí v roce 1970
Úmrtí 8. dubna
Úmrtí v Lucembursku
Pohřbení v katedrále v Lucemburku
Muži
Bourbonsko-parmští princové
Rakousko-uherské osobnosti první světové války